Baranoa kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Baranoa (ort), Atlántico, 
 Baranoa (kommun), Atlántico,